Zero Zero Zero – album di Sam Phillips del 1998
ZeroZeroZero – romanzo di Roberto Saviano del 2013
ZeroZeroZero – serie televisiva del 2019

Pagine correlate 
000